Termin nukleotidna fosfataza ima više značenja.

 Purin-nukleozid fosforilaza, enzim
 Nukleotidaza, enzim